Herbert von Karajan (1908-1989), chef d'orchestre autrichien.
 (6973) Karajan est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Prix musical Herbert-von-Karajan.
 Isabel Karajan (1960-), actrice autrichienne, fille d'Herbert von Karajan.
Patronyme austro-bavarois